Final Cut (englisch für ‚letzter Schnitt‘) steht für: 

 Final Cut (Technik), Technik bei der Herstellung von Filmen
 Final Cut Pro, Software zur Filmbearbeitung
 Final Cut (1998), britischer Spielfilm aus dem Jahr 1998
 Final Cut of the Dead, französischer Spielfilm aus dem Jahr 2022
 FinalCut.com, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2001

The Final Cut steht für: 
 The Final Cut (Album), Album der britischen Rockband Pink Floyd aus dem Jahr 1983
 The Final Cut – Tödliches Risiko, Thriller aus dem Jahr 1995
 The Final Cut, Teil 3 der Trilogie Ein Kartenhaus (Fernsehserie)
 The Final Cut – Dein Tod ist erst der Anfang, Science-Fiction-Thriller aus dem Jahr 2004